Grabnik ist der Name folgender Orte in Polen:

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Grabnik (Mikołajki) im Powiat Mrągowski (Grabnick, Kreis Sensburg, Ostpreußen)
 Grabnik (Stare Juchy) im Powiat Ełcki (Grabnick, Kreis Lyck, Ostpreußen)
 Grabnik (Osada) im Powiat Ełcki (Karlewen, Karlshöfen, Kreis Lyck, Ostpreußen)

Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Grabnik (Żołynia) im Powiat Łańcucki

Woiwodschaft Lublin:
 Grabnik (Adamów) im Powiat Zamojski
 Grabnik (Krasnobród) im Powiat Zamojski

Woiwodschaft Masowien:
 Grabnik (Jaktorów) im Powiat Grodziski
 Grabnik (Kampinos) im Powiat Zachodni
 Grabnik (Olszewo-Borki) im Powiat Ostrołęcki

Woiwodschaft Podlachien:
 Grabnik (Jedwabne) im Powiat Łomżyński

Siehe auch:
 Grabnik Mały, Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren